Kulturhauptstadt 2010 bezeichnet:

 RUHR.2010 – Kulturhauptstadt Europas in Deutschland
 Pécs 2010-Kulturhauptstadt in Ungarn
 Istanbul in der Türkei